Авлакоцефалодон (Aulacocephalodon или Aulacephalodon) — крупный позднепермский дицинодонт. Относится к группе пристеродонтов.

Череп очень широкий, низкий, с костными выростами перед глазами. Ширина черепа больше длины. Верхние клыки небольшие, другие зубы отсутствуют, был широкий роговой клюв. Тело массивное, ноги толстые и довольно короткие. Длина черепа до 40 см, общая длина до 2 метров.

Растительноядное животное, примерно 2 вида обитали в Южной Африке в самом конце пермской эпохи (зона Cistecephalus — Dicynodon). Типовой вид — A. baini, описан Р. Оуэном в 1855 году.

Известны отпечатки следов, которые показывают, что при ходьбе передние ноги были растопырены, задние — полувыпрямленные. Вероятно, передвигались очень медленно.

Литература 
 Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся и птицы / под ред. А. К. Рождественского, Л. П. Татаринова. — М., 1964. — С. 295.
 Kemp T. The origin and evolution of mammals. — Oxford., 2005. — P.49.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080102070301/http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma//Chordata/Synapsida/Anomodontia/Pristerodontia.htm
 https://web.archive.org/web/20080319082341/http://www3.telus.net/therapsid/pristerognathus.htm

Дицинодонты
Синапсиды пермского периода